O Torneio de Abertura de Santo Antão Norte de 2019 foi a 15a temporada de Associação Regional de Futebol de Santo Antão Norte (ARFSAN), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi oito, e primeira em seis anos em uma competição, non-participantes foi Beira Mar de Ribeira Grande, São Pedro Apóstolo e Irmãos Unidos, além foi o primeira temporada com fase grupo e o jogo final.

O campeão do torneio foi o UD Santo Crucifixo e conqustou o único título.

O golos totais finalizaram 33.

Clubes
Beira-Mar (Ribeira Grande)
Foguetões
Paulense Desportivo Clube (Paul)
 Irmãos Unidos - Paul
UD Janela
Rosariense Clube de Ribeira Grande
UD Santo Crucifixo
São Pedro  (Santo Antão) (Vale de Garça)
Sinagoga (Santo Antão)
Solpontense Futebol Clube (Ponta do Sol)
UD Torreense - Xoxô

Resumo da Temporada
A edição 2019 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o União Desportiva Santo Crucifixo

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Santo Antão Norte de Futebol á site de FCF
 

Santo Antao Norte Associacao